Евдо́кс — название 2-х кратеров: Евдокс (лунный кратер)